Birney kan syfta på:

Fordon
Birney-typ, en amerikansk spårvägskonstruktion från tidigt 19900-tal

Geografi

Kiribati 

 Birnie Island (atoll), Phoenixöarna,

USA 

 Birney (ort i USA), Montana, Rosebud County, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar